Vilhenabates är ett släkte av kvalster. Vilhenabates ingår i familjen Protoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Vilhenabates